Мейтус (Мейтос) — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Мейтус, Юлий Сергеевич (1903—1997) — украинский советский композитор.
 Мейтус, Элиягу (1892—1977) — еврейский поэт и переводчик, писал преимущественно на иврите.